erza nyelv
 erza ábécé
 erza nép